Наде́жда Горшко́ва:
 Горшкова, Надежда Владиславовна (род. 1962) — российская актриса и продюсер.
 Горшкова, Надежда Николаевна (род. 1956) — советская фигуристка.